„Хълмът на боровинките“ е български игрален филм (фарс) от 2001 година, по сценарий и режисура на Александър Морфов. Оператор е Димитър Гочев.

В центъра на сюжета е немец, който по стечение на обстоятелствата трябва да пътува в новогодишната нощ от София до Истанбул, но пада от влака и попада в различни непредвидени ситуации.

Актьорски състав

Външни препратки 

 
 

Филми на Александър Морфов
Български филми
Български филми от 2001 година
Български комедии